Der Myawady Football Club (kurz Myawady FC) ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Naypyidaw beheimatet und spielt in der ersten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2009 gegründet und spielte bis 2017 in der Zweiten Liga des Landes, der MNL-2. 2017 gelang dem Verein der Aufstieg in die höchste Spielklasse des Landes, der Myanmar National League. Nachdem man die Saison 2018 mit einem 12. Platz abschloss musste der Verein wieder den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. Von 2019 bis 2020 spielte der Club in der zweiten Liga. 2020 wurde man Vizemeister und stieg in die erste Liga auf. 2021 fand kein Spielbetrieb in Myanmar statt.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Wunna Theikdi Stadium in Naypyidaw aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 30.000 Zuschauern.

Aktueller Kader 
Stand: September 2022

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Weblinks 
 
 
 
 Myawady FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Naypyidaw)